Olve Eikemo, művésznevén Abbath Doom Occulta vagy Abbath, norvég zenész, az Immortal alapítója
 Abbath, Eikemo 2015-ben alapított supergroupja
 Abbath, az együttes első nagylemeze